istovjetnost, potpuna jednakost, odnos po kojemu je netko ili nešto jednako samo sebi.
 identitet (npr. u filozofiji: identitet između svijesti i istine)

Sociologija 
U sociologiji razlikujemo nekoliko identiteta:

 osobni identitet kao obilježja čovjeka

Nekoliko je tipova društvenoga identiteta:
 etnički identitet je temeljni društvu ili kulturi identitet naroda
 vjerski identitet
 spolni identitet
 kulturni identitet

Matematika 

U matematici bitno razlikujemo identitet i identitetu. 

Identitet je drugi naziv za ma koju istinitu jednakost među matematičkim izrazima. 

Identiteta (ženski rod!) ili funkcija identiteta (ili funkcija identitete) ili identično preslikavanje je preslikavanje iz skupa u samog sebe koje ništa ne mijenja (šalje svaki element u samog sebe).

Identično linearno preslikavanje na konačno-dimenzionalnom vektorskom prostoru je u bazi vektorskog prostora predstavljeno kao jedinična matrica.

U teoriji kategorija svakom objektu S u kategoriji C aksiomatski je pridružena identiteta, ili opširnije rečeno morfizam identitete objekta S, koji je istaknuti morfizam kojem su domena i kodomena objekt S i zadovoljava pripadne aksiome.

Umjetnost i mediji 
 Identitet, film iz 2003. godine
 Identitet, novine

Izvori